Canavalia — рід квіткових рослин родини бобових (Fabaceae). Включає близько 50 видів.

Поширення 
Представники роду поширені в тропічній зоні по всьому світу. Серед них є декілька ендеміків Гавайських островів.

Опис 
Трав'янисті в'юнкі рослини, схожі на квасолю. Листя складне, почергове, перисте. Квітки великі, формуються поодинці, попарно або зібрані в гроноподібні суцвіття. Можуть мати біле, рожеве або червоне забарвлення. Плід — біб.

Використання 
У культурі для харчування вирощують Canavalia ensiformis, Canavalia gladiata та Canavalia cathartica. У їжу використовуюють боби. Canavalia rosea використовується як замінник тютюну у сигаретах.

Види 
Рід включає близько 50 видів:

 Canavalia acuminata Rose
 Canavalia africana Dunn
 Canavalia altipendula (Piper) Standl.
 Canavalia aurita J.D. Sauer
 Canavalia bicarinata Standl.
 Canavalia boliviana Piper
 Canavalia bonariensis Lindl.
 Canavalia brasiliensis Mart. ex Benth.
 Canavalia campylocarpa Piper
 Canavalia cathartica Thouars (syn. C. virosa (Roxb.) Wight & Arn.)
 Canavalia centralis H.St.John
 Canavalia concinna J.D.Sauer
 Canavalia dolichothyrsa G.P. Lewis
 Canavalia dura J.D. Sauer
 Canavalia ensiformis (L.) DC.
 Canavalia eurycarpa Piper
 Canavalia forbesii H.St.John
 Canavalia galeata (Gaudich.) Vogel (Oahu)
 Canavalia glabra (M. Martens & Galeotti) J.D.Sauer
 Canavalia gladiata (Jacq.) DC.
 Canavalia grandiflora Benth.
 Canavalia haleakalaensis H.St.John
 Canavalia hawaiiensis O.Deg., I.Deg. & J.D.Sauer
 Canavalia hirsutissima J.D. Sauer
 Canavalia iaoensis H.St.John
 Canavalia kauaiensis J.D.Sauer
 Canavalia kauensis H.St.John
 Canavalia lineata (Thunb.) DC.
 Canavalia llanorum Snak, Aymard & de Queiroz
 Canavalia macrobotrys Merr.
 Canavalia macropleura Piper
 Canavalia madagascariensis J.D.Sauer

 Canavalia makahaensis H.St.John
 Canavalia mattogrossensis (Barb. Rodr.) Malme
 Canavalia matudae J.D. Sauer
 Canavalia microsperma Urb.
 Canavalia mollis Wight & Arn.
 Canavalia molokaiensis O.Deg., I.Deg. & J.D.Sauer
 Canavalia munroi (O.Deg. & I.Deg.) H.St.John
 Canavalia napaliensis H.St.John
 Canavalia nitida (Cav.) Piper
 Canavalia nualoloensis H.St.John
 Canavalia obidensis Ducke
 Canavalia oxyphylla Standl. & L.O. Williams
 Canavalia palmeri (Piper) Standl.
 Canavalia papuana Merr. & L.M.Perry
 Canavalia parviflora Benth.
 Canavalia peninsularis H.St.John
 Canavalia picta Benth.
 Canavalia piperi Killip & J.F.Macbr.
 Canavalia plagiosperma Piper
 Canavalia pubescens Hook. & Arn.
 Canavalia raiateensis J.W. Moore
 Canavalia ramosii J.D. Sauer
 Canavalia regalis Piper & Dunn
 Canavalia rockii H.St.John
 Canavalia rosea (Sw.) DC.
 Canavalia rutilans DC.
 Canavalia sanguinea H.St.John
 Canavalia saueri Fantz
 Canavalia septentrionalis J.D. Sauer
 Canavalia sericea A. Gray
 Canavalia sericophylla Ducke
 Canavalia stenophylla H.St.John
 Canavalia villosa Benth.

Примітки

Посилання 
 International Plant Names Index: Canavalia  taxa database.
 

Метеликові
Роди бобовоцвітих